E-ulmasz – ceremonialna nazwa dwóch mezopotamskich świątyń:
 E-ulmasz – świątynia bogini Isztar w mieście Akad
 E-ulmasz – świątynia bogini Anunitu w Sippar-Anunitu

Bibliografia 
 George A.R., House Most High. The Temples of Ancient Mesopotamia, Eisenbrauns, Winona Lake 1993, s. 155.